Chrysomèle de la pomme de terre peut désigner deux espèces d'insectes coléoptères de la famille des Chrysomeloidea :

 Leptinotarsa decemlineata, le doryphore, 

 Lema daturaphila, ou chrysomèle rayée de la pomme de terre.